Det här är en lista över Finlands tätorter enligt Statistikcentralens statistik den 31 december 2012. Finlands miljöcentral framställer uppgifterna baserat på ett rutnät om 250 m × 250 m, där det förutom folkmängden även tas i beaktande byggnadernas antal, golvyta och täthet. I Finland finns 745 tätorter med totalt  invånare, vilket motsvarar knappt 85 % av befolkningen. Den totala ytan för tätorterna är 6 574,1 km², eller 2,2 % av Finlands totala landareal. Nio kommuner på Åland och Luhango i Mellersta Finland saknar helt tätorter.

Tätorterna står under sitt svenska namn om ett sådant finns. En del av de svenskspråkiga namnen används inte längre i till exempel media. De namn som inte står i Institutet för de inhemska språkens förteckning över svenska ortnamn i Finland är märkta med två asterisker (**), och de som i förteckningen betecknas som föråldrade med en asterisk (*).

Se även
Lista över Finlands kommuner
Lista över städer i Finland
Lista över Nordens största tätorter

Källor

Externa länkar
Delineation of densely populated areas

Tätorter